Degeorges est un nom de famille notamment porté par :

(Classement par ordre alphabétique du prénom)
 Françoise Degeorges,  animatrice et productrice française d'émissions de radio
 Isabelle Viéville-Degeorges, autrice française
 Joséphine Degeorges (v. 1788-1836), artiste peintre française
 Lucien Degeorges, né en 1942, footballeur français

Voir aussi